УЕФА Лига Европе 2013/14. је 43 сезона одржавања другог европског фудбалског такмичења у организацију УЕФА а пета сезона од када је преименовано из Купа УЕФА у УЕФА Лигу Европе.

Такмичење ће почети првим колом квалификација 4. јула 2013, а финална утакмица ће бити одиграна 14. маја 2014. на стадиону Јувентус у Торину (Италија). Титулу ће бранити Челси, који је у финалу УЕФА лиге Европе 2012/13. победио Бенфику са 2:1, али ће титулу моћи да одбрани само ако у такмичењу по групама Лиге шампиона 2013/14. заврши као трећи и тако настави са такмичењем у УЕФА лиги Европе.

Учешће екипа 
У УЕФА лиги Европе 2013/14. учествоваће 194 представника 53 од 54 национална савеза УЕФА (изузетак је Гибралтар, који је у чланство УЕФА примљен маја 2013. и чији клубови ће се такмичити од сезоне 2014/15). Број екипа из појединог савеза одређује се према УЕФА лига коефицијенту.

Квалификациона шема Лиге Европе 2012/13.
 Савези рангирани од 1 до 6 ће имати по 3 клуба у квалификацијама. 
 Савези рангирани од 7 до 9 ће имати по 4 клуба у квалификацијама.
 Савези рангирани од 10 до 51 ће имати по 3 клуба (осим Лихтенштајна који ће имати 1 клуб јер нема национално првенство).
 Савези рангирани од 52 до 53 ће имати по 2 клуба. 
 Сваки од 3 најбоље рангирана савеза УЕФА Фер-плеја 2012/13. добија по једно додатно место.
 33 екипе елиминисане из Лиге шампиона 2013/14 прелазе УЕФА лигу Европе.

Победнику Лиге Европе 2012/13. се додељује место у такмичењу као браниоцу титуле ако се преко домаћих такмичења није квалификовао у Лигу Европе или Лигу шампиона 2013/14. Међутим, ово додатно место није потребно ове сезоне пошто се бранилац титуле (Челси) већ квалификовао за европско такмичење кроз домаћа такмичења.

Рангирање савеза 
За УЕФА лига Европе 2013/14. национални савези су распоређени према њиховом УЕФА лига коефицијенту за 2012. годину, који узима у обзир њихове резултате у европским такмичењима од 2007/08. до 2011/12.

Напомене
 ФП: Додатни фер-плеј представници (Шведска, Норвешка, Финска)
 Број екипа не укључују екипе пребачене из Лиге шампиона 2013/14.

Распоред екипа 
 Прво коло квалификација (76 екипа)
 19 победника националних купова из савеза рангираних од 35-53
 25 другопласираних екипа из савеза рангираних од 28-53 (изузев Линхенштајна) 
 29 трећепласираних екипа из савеза рангираних од 22-51 (изузев Линхенштајна) 
 3 екипе победника у Фер плеју
 Друго коло квалификација (80 екипа)
 38 победника из првог кола
 15 победника националних купова из савеза рангираних од 20-34
 12 другопласираних екипа из савеза рангираних од 16-27
 6 трећепласираних екипа из савеза рангираних од 16-21
 6 четвртопласираних екипа из савеза рангираних од 10-15
 3 петопласиране екипе из савеза рангираних од 7-9
 Треће коло квалификација (58 екипа)
 40 победника другог кола квалификација 
 3 победника националних купова из савеза рангираних од 17-19
 6 трећепласираних екипа из савеза рангираних од 10-15 
 3 четвртопласиране екипе из савеза рангираних од 7-9 
 3 петопласиране екипе из савеза који су рангирани 4-6 (победник Француског Лига купа) 
 3 шестопласиране екипе из савеза рангираних 1-3 (победник Енглеског Лига купа)
 Плеј оф коло (62 екипе) 29 победника из трећег кола квалификација 
 9 победника националних купова из савеза рангираних од 8-16 
 3 трећепласиране екипе из савеза рангираних од 7-9 
 3 четртопласиране екипе из савеза рангираних од 4-6 
 3 петопласиране екипе из савеза рангираних од 1-3 
 15 поражених из трећег кола квалификација Лиге шампиона 2013/14. 
 Такмичење по групама (48 екипа)
 Бранилац титуле
 31 победника из плеј оф кола 
 7 победника националних купова из савеза рангираних од 1-7
 10 поражених из Плеј офа Лиге шампиона 2013/14.
 Завршни део (32 екипе)
 12 победника из такмичења по групама
 12 другопласираних из такмичења по групама
 8 трећепласираних екипа из такмичења по групама Лиге шампиона 2013/14.

 Екипе 
 БТ: Бранилац титуле
 ОК: Освајач купа
 ФК: Финалиста купа
 ЛК: Освајач Лига купа
 П-ПО: Победник националног плеј офа за Лигу Европе.
 ФП: Фер-плеј
 ЛШ: Екипе елиминисане из Лиге шампиона.
 ГР: Трећепласирани тим из такмичења по групама
 ПО: Поражени из плеј офа
 КВ3: Поражени из трећег кола квалификација

У такмичењу учествује шест клубова који не играју ове сезоне у највишим лигама њихових држава. Они су: Хапоел Рамат Ган (2. ранг), Хед (2. ранг), Пашинг (3. ранг), Тетекс (2. ранг), Вадуц (2. ранг) и Виган атлетик (2. ранг).

Напомене
 Босна и Херцеговина (БИХ): Борац Бања Лука, трећепласирани клуб Премијер лиге Босне и Херцеговине 2012/13, квалификовао се за прво коло квалификација Лиге Европе, али није успео да добије лиценцу УЕФА. Као резултат тога, његово место ће попунити Зрињски Мостар, деветопласирани клуб Премијер лиге, који је био најбољепласирани клуб са лиценцом УЕФА од оних који се још нису квалификовали.
 Бугарска (БУГ): ЦСКА Софија, трећепласирани клуб Прве лиге Бугарске 2012/13, квалификовао се за прво коло квалификација Лиге Европе, али није успео да добије лиценцу УЕФА, због великих дуговања и саопштења да ће клуб отићи у стечај. Као резултат тога, његово место ће попунити Ботев Пловдив, четвртопласирани клуб Прве лиге.
 Енглеска (ЕНГ): Свонзи сити је клуб са седиштем у Велсу, али ће му бити омогућено учешће у Лиги Европе преко једног од места намењеном Енглеској пошто је он освојио Лига куп Енглеске 2012/13. (сви коефицијент бодови који они освоје ће се рачунати за Енглеску а не Велс).
 Грчка (ГРЧ): ПАС Гањина, петопласирани клуб Суперлиге Грчке 2012/13, квалификовао се за друго коло квалификација Лиге Европе, али није успео да добије лиценцу УЕФА. Као резултат тога, његово место ће попунити Шкода Ксанти, седмопласирани клуб Суперлиге, који је био најбољепласирани клуб са лиценцом УЕФА од оних који се још нису квалификовали
 Црна Гора (ЦГ): Будућност Подгорица, освајач Купа Црне Горе 2012/13, и Грбаљ, четвртопласирани клуб Прве лиге Црне Горе 2012/13, квалификовали су се за прво коло квалификација Лиге Европе, али нису успели да добију лиценцу УЕФА. Као резултат тога, њихова места су попунили Рудар Пљевља и Младост Подгорица, петопласирани и шестопласирани клуб Прве лиге.
 Република Ирска (ИРС): Дери сити је клуб са седиштем у Северној Ирској, али ће му бити омогућено учешће у Лиги Европе преко једног од места намењеном Републици Ирској пошто је он освојио Лига куп Републике Ирске 2012. (сви коефицијент бодови који они освоје ће се рачунати за Републику Ирску а не Северну Ирску).
 Шпанија (ШПА): Малага, шестопласирани клуб Прве лиге Шпаније 2012/13, квалификовао се за коло плеј офа Лиге Европе, али му УЕФА није дала дозволу за учешће због дуговања према другим клубовима, запосленима и пореским органима. Као резултат тога, Реал Бетис, седмопласирани клуб Прве лиге, ће такмичење у Лиги Европе почети у колу плеј офа уместо у трећем колу квалификација, а место у трећем колу квалификација ће попунити Севиља, деветопласирани клуб Прве лиге, пошто Рајо Ваљекано, осмопласирани клуб Прве лиге, није успео да добије лиценцу УЕФА:
 Турска (ТУР)''' Фенербахче и Бешикташ, другопласирани и трећепласирани клуб Суперлиге Турске 2012/13, су се квалификовали за европска такмичења, али су првобитном одлуком избачени из УЕФА такмичења због сумњи у намештање утакмица (Бешикташ за предстојећу сезону, а Фенербахче за наредне три сезоне). Међутим оба клуба су се жалила Суду за спортску арбитражу, који је 18. јула 2013. донео одлуку да забрања играња буде поништена и да они буду укључени у квалификације, до коначне одлуке до краја августа 2013. Суд за спортску арбитражу је 28. и 30. августа 2013. одбацио тужбу Фенербахчеа и Бешикташа и потврдио одлуку УЕФА, тако да су та два клуба избачена из Лиге Европе 2013/14. УЕФА је одлучила да место Бешикташа у такмичењу по групама попуни Тромсе, кога је Бешикташ избацио у плеј офу, док је тим који је заменио Фенербахче изабран жребом у којем су се нашли сви клубови који су избачени у плеј офу, а ту је извучен АПОЕЛ.

Календар такмичења

Квалификације

Прво коло квалификација 
Жреб за прво и друго коло квалификација је одржан 24. јуна 2013. у Ниону, Швајцарска. Прве утакмице играју се 4. јула, а реванш утакмице 11. јула 2013.

|}
Напомена
 Напомена 1: Редослед домаћинства промењен после извлачења жреба.

Друго коло квалификација 
Прве утакмице играју се 18. јула, а реванш утакмице 25. јула 2013.

|}
Напомена
 Напомена 2: Редослед домаћинства промењен после извлачења жреба.

Треће коло квалификација 
Прве утакмице играју се 1. августа, а реванш утакмице 8. августа 2013.

|}

Коло плеј-офа 
Прве утакмице играју се 22. августа, а реванш утакмице 29. августа 2013.

|}
Напомена
 Напомена 1: Редослед домаћинства промењен после извлачења жреба.
 Напомена 2: Металист Харков је 14. августа 2013. од стране УЕФА избачен из Лиге Европе 2013/14. због намештања утакмица у домаћем првенству. УЕФА је одлучила да Металист у колу плеј офа Лиге шампиона замени ПАОК, кога је Металист избацио у трећем колу квалификација. Тако да се Макаби Тел Авив, противник ПАОК-а у колу плеј офа Лиге Европе, директно квалификовао у такмичење по групама Лиге Европе.

Такмичење по групама 
Жреб за такмичење по групама је одржан 30. августа 2013. у Монаку. 48 тимова су подељена у четири шешира на основу њиховог УЕФА клупског коефицијента из 2013. Подељени су у дванаест група са по четири тима, уз ограничење да клубови из истог националног савеза не могу бити постављени у истој групи.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Група И

Група Ј

Група К

Група Л

Шеснаестина финала 
Жреб за шеснаестину финала је одржан 16. децембра 2013. Прве утакмице играју се 20. фебруара, а реванш утакмице 27. фебруара 2014.

|}

Осмина финала 
Прве утакмице играју се 13. марта, а реванш утакмице 20. марта 2014.

|}

Четвртфинале 
Жреб за четвртфинале одржаће се 21. марта 2014. Прве утакмице играју се 3. априла, а реванш утакмице 10. априла 2014.

|}

Полуфинале 
Жреб за полуфинале одржан је 11. априла 2014. Прве утакмице играју се 24. априла, а реванш утакмице 1. маја 2014.

|}

Финале

Референце

Види још 
 Лига шампиона 2013/14.

Спољашње везе 
 Сајт УЕФА лиге Европе

Сезоне УЕФА Лиге Европе
Сезона 2013/14. у УЕФА такмичењима